Wernich ist der Familienname folgender Personen:

 Agathon Wernich (1800–1868), deutscher Unternehmer und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Albrecht Ludwig Agathon Wernich (1843–1896), deutscher Mediziner
 Christian von Wernich (* 1938), argentinischer römisch-katholischer Priester
 Niels Wernich (1892–1977), deutscher Arzt und dänischer Politiker

Siehe auch:
 Wernig